— наиболее известная манга художницы  и одноимённое аниме из 39 серий, которое транслировалось по телесети Animax. Whistle! посвящена футболу и нарисована в честь чемпионатов мира по футболу 1998 и 2002 годов.. Она публиковалась в японском еженедельном журнале Shonen Jump издательства Shueisha, позднее была лицензирована в США компанией Viz Media. В создании аниме Дайсукэ Хигути принимала непосредственное участие (как продюсер).

Сюжет 
Главным героем является восьмиклассник Сё Кадзацури, перешедший в новую школу из школы Мусасиномори. Он надеется добиться успеха в местной футбольной команде, так как низкий рост не позволил ему завоевать популярность в прошлой школе. Однако тренер, Юко Катори, ошибочно представляет его команде как суперзвезду Мусасиномори. Новая команда приходит в восторг, но вскоре выясняется, что Сё, которому редко позволяли проявить себя на поле, очень плохо играет в футбол.

Роли озвучивали 
 Минако Комукай — Сё Кадзамацури
 Хироки Такахаси — Ко Кадзамацури
 Кохэй Киясу — Даити Фува
 Тайтэн Кусуноки — Содзё Мацусита
 Хидэоми Ханадзава — Сатоси
 Мики Харамото — Юко Катори
 Сидзука Хасэгава — Миюки Сакурай
 Тиэко Хигути — Цубаса Сина
 Мика Исибаси — Санта Ямагути
 Дайсукэ Исикава — Масаки Курогава
 Масааки Исикава — Сэйя Амано
 Катаси Исидзука — Наоки Иноэ
 Такаюки Кондо — Сэйдзи Фудзисиро
 Такэси Маэда — Тацуя Мидзуно
 Сатиэ Маруяма — Такэми Касай
 Ёсиаки Мацумото — Сигэру Мамия
 Ёсикадзу Нагано — Рокусукэ Хата
 Хиротака Нагасэ — Масато Такай
 Рё Найто — Кацуро Сибусава
 Норико Намики — Таки Сугихара
 Масами Судзуки — Юки Кодзима

Примечания

Ссылки 
 Whistle! на сайте Marvelous Entertainment 

Аниме и манга о футболе